Traff!c — український російськомовний рок-гурт, що виконує пісні у стилях поп-панк та ню-метал. Гурт був сформований у Харкові у 2005 році. У 2006 році до гурту приходить Аня Меняйленко на прізвисько «Бо». У 2007 виходить перший дебютний альбом гурту «Близко От Сердца», записаний разом з Vip's records, на якому також записував пісні харківський гурт The Vips. У тому-ж 2007 виходить перший сингл «Сладкий Яд» і гурт підписує контракт з лейблом «Vesna Music&mp3 Records». А на початку 2008 знімається кліп до пісні «На исходе себя». 23 квітня 2009 року виходить EP «В Главных Ролях», продюсером якого став італієць Luca Spigatto, який працював з такими гуртами, як: Vanilla Sky, Your Hero та ін. У 2010 році було знято відео до пісні «В главных ролях» або «Starring». У травні 2010 року гурт припинив свою діяльність.

Склад гурту 
 Аня Бо Меняйленко — вокал/лірика
 Олексій Moro Морозов — електроніка
 Шеро Shero Шеро — бас/вокал
 Сергій Vasuta Васюта — гітара/вокал
 Андрій Medwed Ведмідь — ударні

Медіа 
 Сергій Barik Базарний — звук
 Вікторія Юрченко — фото
 Саша Каверіна — відео

Колишні учасники 
 Марина Лутченко — вокал, 2005–2006
 Сергій Пасмор — гітара, 2005–2008

Дискографія

Альбоми 
 2007 — «Близко от сердца»
 2009 — «В главных ролях»

Сингли 
 2007 — «Сладкий яд»
 2009 — «Take on Me (кавер A-ha)»
 2010 — «Starring»

Кліпи

Traff!c 
 2008 — «На исходе меня»
 2009 — «Take on Me (кавер A-ha)»
 2009 — «Волной» (акустична версія)
 2010 — «В главных ролях»

Black Jackets 
 2010 — «Dreamer» (acoustic)
 2011 — «I Gotta Feeling» (кавер Black Eyed Peas)

Посилання 
 http://vk.com/club290084 
 Канал на YouTube 
 http://www.lastfm.ru/music/Traff!c?ac=Traff!c

Українські рок-гурти